Distefano – nobile famiglia siciliana
 Antonio Dikele Distefano – scrittore italiano
 David Distéfano – calciatore argentino
 Peter DiStefano – chitarrista statunitense
 Salvatore Distefano – politico italiano
 Salvatore Distefano Noce – avvocato e politico italiano